Campeonato Nacional Petrobras de Primera B del Fútbol Profesional 2015/2016, eller enbart Primera B de Chile 2015/2016 var Chiles näst högsta division för fotboll för säsongen 2015/2016. Säsongen bestod av två mästerskap, Torneo Apertura och Torneo Clausura. Vid säsongens slut sammanställdes en sammanlagd tabell, där laget på första plats flyttades upp till Primera División de Chile. Utöver detta så kvalificerar sig de fyra främsta i Torneo Apertura respektive Torneo Clausura till ett slutspel, för att spela om platser i den högsta division.

De deltagande lagen delades upp i två grupper, en södergrupp och en norrgrupp, och lagen i respektive grupp mötte varandra en extra gång under varje enskilt mästerskap. Alla lag spelade därmed två matcher mot lagen i den andra gruppen och fyra matcher mot lagen inom den egna gruppen under hela säsongen och totalt 44 matcher per lag.

Poängtabeller

Torneo Apertura
Alla 16 lag möter varandra en gång, antingen på hemma- eller på bortaplan, vilket innebär totalt 15 matcher per lag. Utöver det spelar varje lag en match mot lagen i sin regionala grupp, vilket innebär ytterligare 7 matcher per lag. Totalt består alltså Torneo Apertura av 22 matcher per lag.

Källa: ANFP.cl

Torneo Clausura
Alla 16 lag möter varandra en gång, antingen på hemma- eller på bortaplan, vilket innebär totalt 15 matcher per lag. Utöver det spelar varje lag en match mot lagen i sin regionala grupp, vilket innebär ytterligare 7 matcher per lag. Totalt består alltså Torneo Clausura av 22 matcher per lag.

Källa: ANFP.cl

Matcher

Sammanlagd tabell
Laget på första plats i den sammanlagda tabellen flyttades upp till Primera División 2015/2016. Det sista laget flyttades ner till Segunda División de 2015/2016. Utöver detta flyttades vinnaren av kvalspelet upp till den högsta divisionen.

Förklaringar: – Uppflyttade till Primera División.
 – Nedflyttade till Segunda División.
KS: Uppflyttad efter kvalspel.

Kvalspel

Liguilla Primera Reuda
I Liguilla Primera Reuda deltog de fyra främsta lagen i Torneo Apertura. Kvalspelet bestod av semifinaler, där de fyra lagen delades upp i par och spelade dubbelmöten mot varandra. De två vinnarna i dubbelmötena gick vidare till finalen och spelade där ett dubbelmöte mot varandra. Det vinnande laget kvalificerade sig för kvalspelsfinalen. I det fall vinnaren av detta kvalspel skulle vinna den sammanlagda tabellen, kvalificerar sig istället förloraren av finalen för kvalspelsfinalen.

Semifinal

Final

Liguilla Segunda Reuda
I Liguilla Primera Reuda deltog de fyra främsta lagen i Torneo Clausura. Om ett lag bland de fyra främsta vunnit Liguilla Primera Reuda eller den sammanlagda tabellen, gick detta lags plats till nästkommande lag i tabellen. Kvalspelet bestod av semifinaler, där de fyra lagen delades upp i par och spelade dubbelmöten mot varandra. De två vinnarna i dubbelmötena gick vidare till finalen och spelade där ett dubbelmöte mot varandra. Det vinnande laget kvalificerade sig för kvalspelsfinalen.

Semifinal

Final

Kvalspelsfinal
I finalen, kallad "reducido", möttes vinnarna av de två andra separata kvalspelen, där det vinnande laget gick upp till Primera Division de Chile 2016/2017.

Se även
Copa Chile 2015
Primera División de Chile 2015/2016
Segunda División de Chile 2015/2016

Källor och externa länkar
ANFP.cl
CDF.cl

2015 i Chile
2016 i Chile
Fotbollssäsongen 2015/2016
Fotboll i Chile